R70 peut faire référence à :
 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Ring belge R70, la petite ceinture d'Hasselt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres